Jméno Malá Lhota nese více obcí:
 Malá Lhota (okres Blansko) – obec v okrese Blansko (k. ú. Malá Lhota)

…nebo částí obcí:
 Malá Lhota (Libošovice) – část obce Libošovice v okrese Jičín
 Malá Lhota (Velká Lhota) – část obce Velká Lhota v okrese Vsetín (k. ú. Malá Lhota u Valašského Meziříčí)
 Malá Lhota (Lhoty u Potštejna) – základní sídelní jednotka obce Lhoty u Potštejna v okrese Rychnov nad Kněžnou

…nebo zaniklé obce:
 Malá Lhota (zaniklá obec) – zaniklá obec na území dnešní Přelouče v okrese Pardubice

Externí odkazy 
 

 Malá Lhota